Ràbia (malaltia), afecció que afecta diversos mamífers entre ells les persones
 Virus de la ràbia, virus neurotròpic que causa la ràbia una malaltia mortal en diversos animals inclosos els humans
 Ràbia, gran ira o enuig
 Ràbia (pel·lícula), pel·lícula dirigida per David Cronenberg, estrenada el 1977